Giesbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Giesbrecht (* 1953), russlanddeutsche Schriftstellerin
 Arno Giesbrecht (* 1947), deutscher Pädagoge
 Peter Giesbrecht (1930–2001), deutscher Zellbiologe 
 Sabine Giesbrecht (* 1938), deutsche Musikwissenschaftlerin